Ballymena United is een Noord-Ierse voetbalclub uit Ballymena.

De club werd op 7 april 1928 opgericht als Ballymena FC en veranderde in 1934 de naam in Ballemena United. De traditionele rivaal van de club is Coleraine FC.

Erelijst 
 Irish Cup
1929, 1940, 1958, 1981, 1984, 1989
 Irish League Cup
2017

Eindklasseringen

|}

De drie NIFL-divisies hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie Northern Ireland football league system

Ballymena in Europa 
 #Q = #voorronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt Ballymena United

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 3.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noord-Ierland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe links 
 Officiële website
 Irish FA Website

Noord-Ierse voetbalclub
County Antrim